Inter Caetera – bolla di Papa Callisto III del 1456
Inter Caetera – bolla pontificia di papa Alessandro VI del 1493
Inter Caetera – enciclica di papa Benedetto XIV del 1748